Родос - острво у Грчкој на коме се налазио Колос са Родоса
Родос - највећи град на острву Родос
Родос - округ у Грчкој са средиштем у острву Родос